Намыслув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Намыслувский повят, Опольское воеводство. Население — 25 744 человека (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Поселения 
 Бальдвиновице
 Бажина
 Борек
 Бжезинка
 Бжозовец
 Букова-Слёнска
 Глушина
 Грабувка
 Игловице
 Ястшембе
 Каменна
 Ковалёвице
 Красовице
 Лигота-Ксёнженца
 Лончаны
 Михалице
 Миковице
 Минковске
 Млынек
 Нивки
 Нове-Смарховице
 Новы-Фольварк
 Обьязда
 Павловице-Намысловске
 Пенкна-Студня
 Под-Едлинкон
 Пшечув
 Рыхнув
 Рыхнув-Дольны
 Смарховице-Слёнске
 Смарховице-Вельке
 Смогожув
 Восковице-Мале
 Земеловице
 Жаба
 Жабяк

Соседние гмины 
 Гмина Берутув
 Гмина Домашовице
 Гмина Дзядова-Клода
 Гмина Ельч-Лясковице
 Гмина Любша
 Гмина Пежув
 Гмина Рыхталь
 Гмина Сверчув
 Гмина Вилькув

Примечания

Ссылки 

Гмины Опольского воеводства
Намыслувский повет